BiH:
 Johovica (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Johovica (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

Crna Gora:
 Johovica (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane